Ludwig Achepohl ( - 1902) foi um botânico  alemão .

Ligações externas
  

Botânicos da Alemanha